Умеркот:

 Умеркот — город в пакистанской провинции Синд.
 Умеркот — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.